Yamal () signifie « extrémité du monde » dans la langue nénètse et peut désigner :
 Péninsule de Yamal, une péninsule située dans le nord de la Russie ;
 Yamal, une compagnie aérienne russe ;
 Yamal, une constellation de satellites ;
 , une chaîne de télévision russe ;
 le , un brise-glace nucléaire russe ;
 Yamal-Europe, un gazoduc reliant la péninsule de Yamal à l’Europe ;
 Yamal LNG, une compagnie de production de gaz.

Translittération française 
 est également souvent translittéré en français par « Iamal ».  De plus, l’usage existe bel et bien en français et est utilisé dans des dictionnaires comme le Larousse et aussi des publications telles que « Le Monde diplomatique », lefigaro.fr, etc.  
 La Iamalie ou le Iamal (officiellement le « district autonome de Iamalo-Nénétsie »), un district autonome en Sibérie.
 Péninsule de Iamal